Die Maschinenfabrik Brück GmbH & Co. KG ist ein Industrieunternehmen mit Eisengießerei in der nordrhein-westfälischen Kreisstadt Düren.

Ursprünglich waren die Mitglieder der Familie Brück Mühlenbauer. Bis zur Mitte des 19. Jahrhunderts befand sich der Betrieb in der Nippesstraße. Der letzte Mühlenbauer Brück starb 1852 bei der Montage eines eisernen Wasserrades in einer Dürener Papierfabrik. Der 1880 geborene Enkel Mathias Josef Brück setzte die Tradition des metallverarbeitenden Betriebes dann fort.

Er gründete 1906 nur wenige 100 m von der Werkstatt seines Großvaters entfernt in der Nideggener Straße 18 einen eigenen Betrieb. Dort stellte er Maschinen für die Lederindustrie her. Nach dem Ende des Ersten Weltkrieges zog das Unternehmen nach Düren-Nord in die Neue Jülicher Straße um. Der Betrieb wurde 1919 um eine Eisengießerei erweitert. An diesem Standort konnte der Betrieb erweitert werden, so 1923/24 um eine große Montagehalle. Brück entwickelte eine Reihe von Neuerungen im Maschinenbau, die durch Patente geschützt wurden.

Brück baute nun Autohebebühnen und Universialpressen zur Verarbeitung von Stahlblechen sowie Blechscheren. Der Luftangriff am 16. November 1944 rief große Schäden hervor. Es wurde auch vieles geplündert. Nach dem Wiederaufbau 1945 konnten bis 1948 schon wieder 40 schwere Maschinen hergestellt werden. Mitte der 1950er Jahre hatte Brück wieder Exportverbindungen in alle Länder der Welt, von Ägypten bis Venezuela. Es wurden Pressen, Scheren, Graugussstücke bis 12 Tonnen, Zahnräder bis 1,80 m Durchmesser, Sondermaschinen für die Gerberei und Lederverarbeitung sowie Hebebühnen für Kraftwagen und Lokomotiven hergestellt. Anfang der 1970er Jahre war der Hauptzweig die Herstellung von Perforier- und Streckmetallpressen sowie Spezial-Excenterpressen. Brück war zu damals Weltmarktführer in diesem Bereich.

Ende der 1980er/Anfang der 1990er Jahre stand der Betrieb kurz vor dem Aus, da die Unternehmensnachfolge nach dem Tod der Inhaber nicht geregelt war. Das Unternehmen wurde dann in der dritten Familiengeneration durch B. Glöckner und F. Brück weitergeführt.

1964 und 1990 wurde der Betrieb durch neue Hallen erweitert. Im Jahr 2010 wurde die eigene Schweißabteilung in angemieteten modernen Produktionshallen in der Veldener Straße aufgebaut. Ein Jahr später wurden die Hallen gekauft.

Weblinks und Quellen 
 Firmenwebseite
 Spuren, Magazin der Dürener Geschichtswerkstatt e. V., Nr. 5, November 2008

Produzierendes Unternehmen (Kreis Düren)
Unternehmen (Düren)
Gegründet 1906